Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1915, no circuito de Indianapolis na segunda-feira, 31 de Maio de 1915.

1915
Indianapolis 500
Desporto nos Estados Unidos em 1915